Адра́р () — город на юго-западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайета, на территории одного из оазисов центральной Сахары, на высоте 275 метров над уровнем моря.
Адрар расположен на расстоянии приблизительно 1032 километров к юго-юго-западу от столицы страны Алжира.

Климат

Демография 
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 6 километрах к востоку от города расположен аэропорт .

Примечания 

Города Алжира
Оазисы Алжира